Vĩnh Long (provincie), een provincie in Vietnam
Vĩnh Long (Vĩnh Long), een stad in de provincie Vĩnh Long, Vietnam
Vĩnh Long (voormalige provincie), een voormalige provincie in Vietnam
Vĩnh Long (Quảng Trị), een xã in district Vĩnh Linh, provincie Quảng Trị, Vietnam
Vĩnh Long (Hải Phòng), een xã in district Vĩnh Bảo, stad Hải Phòng, Vietnam
Vĩnh Long (Thanh Hóa), een xã in district Vĩnh Lộc, provincie Thanh Hóa, Vietnam